Лепиота розоватая (), или лепиота инкарнатная — ядовитый гриб семейства .

Названия и таксономия 
Научные синонимы:
 Lepiota josserandii Bon & Boiffard, 1975.
 Leucoagaricus josserandii (Bon & Boiffard) Raithelh., 1989.
 Lepiota subincarnata var. josserandii (Bon & Boiffard) Gminder, 1999.
 Lepiota josserandii var. rosabrunnea Raithelh., 1988.
 Leucoagaricus rosabrunneus (Raithelh.) Raithelh., 1989.

Этимология: Lepiota ( «чешуя») subincarnata ( (приставка) «немного, несколько»;  «телесный»).

Описание 
Ножка имеет размер — 2,5—4 х 0,2—0,35 см. Центральная, цилиндрическая, к основанию слегка расширяется. Ножка фистулезная, беловатая в кольцевой зоне и розоватая к низу, у старых грибов буроватая, ниже кольца войлочно-чешуйчатая, с верхушечным быстро исчезающим и редко выраженным кольцом.

Шляпка в диаметре имеет размер 2—5 см. Шляпка тонкомясистая, полукруглая, позднее выпуклая или плоско-распростёртая, с небольшим бугорком, позднее края выгибаются вверх. Цвет — охристо-буровато-инкарнатная, к краю светлее. Шляпка покрыта острыми отстающими бурыми чешуйками, с тонким подвернутым, позже распростёртым, волнистым, иногда с остатками покрывала краем.

Мякоть имеет цвет белый в шляпке и розоватый в ножке. При автооксидации по периферии окрашивается в буроватый цвет. Мякоть без особого вкуса и с приятным фруктовым запахом. Споры имеют размер 6,0—7,5 х 3,5—4 мкм, бесцветные, эллипсоидные, яйцевидно-эллипсоидные, с латеральным апикулюсом, с флюоресцирующим содержимым. Споровый порошок белый.

Пластинки свободные, тонкие, частые. Имеют белый цвет, позднее кремово-белый. Трама пластинок правильная.

Базидии четырёхспоровые. Размером 19—23 х 6—7 мкм, булавовидной формы. Стернгмы длиной 3—3,5 мкм. Хейлоцистиды — 26—30 х 7—8 мкм, цилиндрические, булавовидные. Плевроцистиды у гриба отсутствуют.

Споры имеют размер 6,0—7,5 х 3,5—4 мкм. Бесцветные. Эллипсоидные, яйцевидно-эллипсоидные, с латеральным апикулюсом, с флюоресцирующим содержимым. Споровый порошок: белый.

Среда обитания 
Растёт отдельными экземплярами или группами в кленово-дубовых, белоакациевых и хвойных лесах, полезащитных лесополосах, парках, травянистых местах. Плодоносит с июля по октябрь.

Ареал 
Растёт в странах:Франция, Дания, Бельгия, Италия, Германия, Венгрия, Россия, Казахстан, Великобритания.

Съедобность 
Гриб смертельно ядовит.

Сходные виды 
Лепиота розоватая имеет характерный внешний вид и не похож ни на один из съедобных грибов. В то же время старые грибы могут сильно походить на другие виды несъедобных лепиот.

Примечания

Литература 
 Вассер С. П. Флора грибов Украины. Агариковые грибы. Киев, 1980.

Ссылки 
 Лепиота розоватая
 Lepiota subincarnata

Шампиньоновые
Ядовитые грибы